Кузык — фамилия.

Известные нсоители 
 Кузык, Борис Николаевич (род. 1958) — российский бизнесмен и экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Кузык, Григорий Иосифович (1923—2007) — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Бершадского района, Винницкая область. Герой Социалистического Труда.
 Кузык, Денис Викторович (род. 2002) — украинский футболист.
 Кузык, Мими (род. 1952) — канадская актриса.
 Кузык, Орест Тарасович (род. 1995) — украинский футболист.

См. также 
 Кузик